Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Mateusz Machaj – polski piłkarz
 Mateusz Machaj – polski ekonomista